Henryk Jankowski (1895−?) − dyplomata
 Henryk Jankowski (1906−1975) − lekarz z Przeworska
 Henryk Jankowski (1919−1999) − dziennikarz, lotnik, prezes Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu 
 Henryk Jankowski (1922−1959) − generał brygady WP
 Henryk Jankowski (1929−2004) − filozof i etyk
 Henryk Jankowski (1936−2010) − ksiądz katolicki
 Henryk Jankowski (ur. 1940) − polski polityk na Litwie
 Henryk Jankowski (ur. 1951) − turkolog 
 Henryk Jankowski (1961−1995) − lekkoatleta